Сухопутные войска Алжира () — вид вооружённых сил Алжира.

В 2022 году численность составляла 110 000 чел, из них 75 000 призывников. Резерв насчитывал 150 000 чел. в возрасте до 50 лет.

В штате имеется 6 военных округов. В них 1-я и 8-я бронетанковые дивизии (в каждой 3 бронетанковых, 1 механизированный и 1 артиллерийский полки) и 1 отдельная бронетанковая бригада. Механизированные войска представлены 12-й и 40-й механизированной дивизией, в каждой 1 бронетанковый, 3 механизированных и 1 артиллерийский полки, а также 3 отдельные механизированные бригады. Также 2 отдельные моторизованные бригады. 1 воздушно-десантная дивизия. Боевое обеспечение состоит из 2 артиллерийских батальонов, 4 инженерных батальонов и 7 батальонов ПВО.

Служба проходит 18 месяцев, из которых 6 месяцев подготовки и 12 служба в регулярной армии, с частым привлечением военнослужащих для участия в гражданских проектах.

Вооружение и военная техника

Примечания

Литература 
 

Сухопутные войска Алжира